Jesse Sapolu – zawodnik futbolu amerykańskiego
 Rosalina Saute Sapolu – Miss Samoa 1978